ERA steht für:
 Earned Run Average, eine Statistik im Baseball
 Elektrische Reaktionsaudiometrie (englisch Electric Response Audiometry), siehe Akustisch evozierte Potentiale
 Elliniki Radiofonia, Radiosparte der öffentlich-rechtlichen griechischen Rundfunk- und Fernsehanstalt Elliniki Radiofonia Tileorasi
 Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, technisches Regelwerk im Straßenbau in Deutschland
 Engineering Research Associates, US-amerikanischer Hersteller von Großrechnern
 English Racing Automobiles, ein englischer Hersteller von Sport- und Rennwagen (1933–1954)
 ERA, Markenname des britischen Automobilherstellers Tiger Racing (seit 2003)
 Entgelt-Rahmenabkommen, ein Abkommen zwischen der Gewerkschaft IG Metall und dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall
 Equal Rights Amendment, ein nicht realisierter Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten
 ERA 600, Einheitliche Richtlinien und Gebräuche für Dokumenten-Akkreditive
 ERA (Album), Debütalbum der fiktiven Rockband Raise A Suilen
 Era Replica Automobiles, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Europäische Rechtsakademie, eine internationale Fortbildungs- und Diskussionsstätte für Juristen als öffentliche Stiftung
 European Union Agency for Railways, siehe Europäische Eisenbahnagentur
 European Ramblers’ Association, die Europäische Wandervereinigung
 European Regional Airlines Association, eine Vereinigung von über 230 Unternehmen im europäischen Regionalflugverkehr
 European Research Area, Europäischer Forschungsraum
 European Robotic Arm, der europäische Roboterarm der Internationalen Raumstation
 European Rotogravure Association, Organisation der Tiefdruckindustrie
 Evozierte Reaktionsaudiometrie, objektives Verfahren zur Überprüfung der Hörfähigkeit (z. B. bei Kleinkindern)
 Explosive Reactive Armour, siehe Reaktivpanzerung
 Erigavo Airport (IATA-Code), Flughafen in Erigabo, Region Sanaag, Somalia
 Ponta Era, ein Kap der osttimoresischen Insel Atauro
 Powiat Radomszczański (Kfz-Kennzeichen) in der Woiwodschaft Łódź, Polen

Era steht für:
 Era, die spanische Ära
 Era Aviation, US-amerikanische Fluggesellschaft
 Era und davor Era GSM, bis 2011 ein Markenname des polnischen Mobilfunkanbieters PTC, der heutigen T-Mobile Polska
 Era (Fernsehsender), Fernsehsender in Kasachstan
 Era (Musikprojekt), ein französisches Musikprojekt
 Era, eine babylonische Pestgottheit, siehe Erra
 Era (Fluss), Nebenfluss des Arno in der Provinz Pisa, Toskana, Italien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Era (Idaho), Ort im Butte County (Idaho), Idaho
 Era (Kentucky), Ort im Christian County (Kentucky), Kentucky
 Era (Ohio), Unincorporated Community im Pickaway County, Ohio
 Era (Texas), Unincorporated Community im Cooke County, Texas

Era ist der Familienname folgender Personen:
 Aybi Era (* 1990), deutsch-türkische Schauspielerin

era steht für:
 Eravallan (ISO-639-3-Code), eine der dravidischen Sprachen

Siehe auch:
 Ära
 Ehra
 Erra

Abkürzung